Olympiabrücke ist der Name folgender Brücken:

 Olympiabrücke (Innsbruck), eine Straßenbrücke über den Hauptbahnhof und die Sill in Innsbruck
 Olympiabrücke, die östliche der beiden Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel